AN/SPN-35 — американский трёхкоординатный корабельный радар контроля посадки. Является элементом автоматической системы, обеспечивающей захват и управление самолётом/вертолётом на завершающем этапе посадки до соприкосновения с палубой с учётом погодных условий и собственного движения корабля. Радар обеспечивает отображение положения самолёта на индикаторе, позволяя оператору в случае необходимости вести пилота по глиссаде при помощи голосовой связи.

Состоит из двух отдельных антенн, скрытых под общим радиопрозрачным колпаком: AS-1669 для определения угла места и AS-1292 для определения азимута. Вес антенн, включая колпак составляет 1600 кг.

Радар устанавливается на гиростабилизированной платформе.

В настоящее время применяется на универсальных десантных кораблях ВМС США. Первоначально устанавливался также на авианосцах ВМС США, однако был заменён набором из четырёх радаров SPN-41, SPN-42 (или SPN-46), SPN-43A и SPN-44.

Установки на кораблях 
  Десантные вертолётоносцы типа «Иводзима»
  Универсальные десантные корабли типа «Уосп»
  Универсальные десантные корабли типа «Тарава»
  Универсальные десантные корабли типа «Америка»
  Авианосец «Принсипе де Астуриас»

Примечание

Фото

Ссылки 
 AN/SPN-35C Aircraft Control Approach Central.
 Ronald J. Harney  Ship Suitability Testing – Preparing for the Future.

Корабельные радиолокационные станции США
AN